D47 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D47 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D47 (Tsjechië), een autosnelweg in aanleg in Tsjechië
 Slavisch (schaakopening), ECO-code voor een variant op deze schaakopening